Soy enzo gr GG O F MINIÑO

Véase:

Personas
 Luis Enrique (cantante) (1962-), compositor nicaragüense.
 Luis Enrique Martínez Argote, "El pollo vallenato", intérprete del acordeón diatónico colombiano.
 Luis Enrique Martínez García (1970-), exfutbolista y entrenador español.
 Luis Enrique Martínez (futbolista colombiano) (1982-)